El término Condado de Sussex se puede referir a:

 Condado de Sussex, división administrativa de la parte sur del Estado de Delaware en Estados Unidos.
 Condado de Sussex, división administrativo del Estado de Virginia en Estados Unidos.

 Condado de Sussex, condado del sur de Inglaterra.
 Condado de Sussex, división administrativa del Estado de Nueva Jersey en Estados Unidos.